jidysz (tzw. żargon żydowski)
 język hebrajski (język Starego Testamentu, a współcześnie – język urzędowy Izraela)